Giorgio hace referencia a varios artículos:

Personas
Giorgio Armani, modista italiano;
Giorgio Bassani, escritor italiano;
Giorgio de Chirico, pintor del surrealismo
Giorgio Jackson, dirigente estudiantil chileno;
Giorgio Vasari, pintor italiano, arquitecto e historiador del arte;